Jeep Gladiator — типовое обозначение пикапов Jeep Gladiator (SJ) (1962—1988) и Jeep Gladiator (JT) (с 2019).

Gladiator